Jack Brown ou Browne peut faire référence à :

Jack Brown (1869–1904), joueur de cricket anglais
Jack Brown (1886–1950), footballeur australien pour St Kilda
Jack Brown (1899–1962),  gardien de but de football anglais
John Alf Brown (1881–1936), connu sous le nom de Jack Brown, joueur de rugby gallois
Jack Brown Genius, un film fantastique néo-zélandais
Jack Browne (1904–1993), homme politique écossais

Voir aussi